Riefstahl ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Riefstahl (* 1961), deutsche Leichtathletin, siehe Cornelia Oschkenat
 Erich Riefstahl (1862–1920), deutscher Maler
 Hermann Riefstahl († 2012), deutscher Philosoph
 Karl Riefstahl (1808–1845), deutscher Geiger, Komponist und Musikjournalist
 Rudolf Meyer Riefstahl (1880–1936), deutsch-amerikanischer Kunsthistoriker
 Wilhelm Riefstahl (1827–1888), deutscher Maler

Siehe auch:
 Riefenstahl